Biston prodromarius är en fjärilsart som beskrevs av Renne 1832. Biston prodromarius ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
prodromarius